'Witches and Other Night Fears' — первая демозапись финской рок-группы HIM. Записана в 1992 году. Не получила широкого распространения, единственная её сохранившаяся копия находится в частной коллекции Вилле Вало.

Список композиций 
 «Black Candles»
 «(Don’t Fear) The Reaper»
 «The Heartless»
 «Highlights of Hamlock (Sleepwalking Past Hope)»
 «Warlock Moon»
 «Blood and Fear»

Примечания 

Мини-альбомы 1992 года
Альбомы HIM